App Store pode referir-se a:
App Store (iOS), para o iPhone e iPad
Mac App Store, para o Mac OS X
Amazon Appstore, para o Android

Desambiguação

he:Appstore
sv:Itunes Store#App Store